Сарвар — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сарвар, Мохаммад — пакистанский государственный деятель, занимал должность губернатора Пенджаба со 2 августа 2013 по 29 января 2015 года.
 Сарвар, Мухаммад (род. 1975) — пакистанский хоккеист на траве.
 Сарвар, Мухаммед — кавалер высшей военной награды Пакистана — Нишан-я-Хайдер.